Колумбија се први пут појавила на Олимпијским играма 1932. године, и једину паузу је направила 1952. године и после тога је слала своје спортисте на све наредне одржане Летње олимпијске игре. На Зимским олимпијским играма Колумбија је дебитовала 2010. године и то јој је за сада једино учешће.

Колумбијски представници су закључно са Олимпијским играма одржаним 2012. године у Лондону су освојили 19 медаља, од тога две златне. Прву златну медаљу за Колумбију освојила је дизачица тегова Марија Изабел Урутија 2000, а другу бициклисткиња Маријана Пахон 2012. године. Колумбијски олимпијци са највише медаља су стрелац Хелмут Белингродт (две сребрне), који је и освојио прву колумбијску медаљу на Олимпијским играма и рвачица Ђакелин Рентерија (две бронзане). Највише медаља, по четири, освојено је у дизаљу тегова и бициклзму.

Национални олимпијски комитет Колумбије (-{Comité Olímpico Colombiano}-) је основан 1936. а признат од стране МОКа 1948. године.

Медаље

Летње олимпијске игре

Освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Колумбије на ЛОИ по спортовима

Освајачи медаља на ЛОИ

Зимске олимпијске игре

Освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Колумбије на ЗОИ по спортовима

Укупно медаље на ОИ 
После ЗОИ 2014.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Олга де Ангуло, 12 година и 329 дана Мексико Сити 1968. пливање
 Најстарији учесник: Ектор Родригез, 52 године и 76 дана Сеул 1988. коњички спорт
 Највише учешћа: 5 Мануел Торес, коњички спорт (1988, 1992, 1996, 2000, 2008)2)
 Највише медаља: 2 Хелмут Белингродт, стрељаштво (1972, 1984) и Ђакелин Рентерија рвање (2008, 2012)
 Прва медаља: - сребро, Хелмут Белингродт, стрељаштво (1972)
 Прво злато: - Марија Изабел Урутија, дизање тегова (200)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 31 место (1972)
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 
 
 Колумбија на олимпијским играма на сајту sports-reference.com

Колумбија на олимпијским играма